Esports:
Surf i planxa de surf
Surf de vela
Surf d'estel
Surf de neu; vegeu també la :categoria:surf de neu.
 Informàtica:
SURF
 Música:
Música surf
 Geografia:
Surf City (Nova Jersey)
Surf City (Carolina del Nord)